Jméno Kaspian může označovat:
 Knihu Princ Kaspian ze série Letopisy Narnie
 Letopisy Narnie: Princ Kaspian – film podle této knihy
 Prince Kaspiana X., který se v této knize stane králem
 Některého z Kaspianových předků, např. krále Kaspiana IX.